Bayard är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Émile Bayard (1837–1891), en fransk målare, dekoratör, tecknare och illustratör
 Hippolyte Bayard (1801–1887), en fransk fotograf
 James A. Bayard (1767–1815), en amerikansk politiker (federalist)
 James A. Bayard, Jr. (1799–1880), en amerikansk demokratisk politiker
 Jean-François Bayard (1796–1853), en fransk pjäsförfattare och librettist
 John Bayard (1738–1807), en amerikansk köpman och en av oavhängighetsrörelsens kraftigaste förkämpar
 Nicholas Bayard (1644–1707), en nordamerikansk ämbetsman
 Pierre Bayard (1954–), en fransk författare
 Richard H. Bayard (1796–1868), en amerikansk diplomat, jurist och politiker (whig)
 Thomas F. Bayard (1828–1898), en amerikansk demokratisk politiker och jurist
 Thomas F. Bayard, Jr. (1868–1942), en amerikansk demokratisk politiker

Franska efternamn